Открытый чемпионат Буш-дю-Рона 2006 — 14-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося во французском городе Марсель, и являющегося частью тура ATP в рамках международной серии.

В 2006 году турнир прошёл с 13 по 19 февраля.

Прошлогодними чемпионами являются:
 Одиночный турнир —  Йоахим Юханссон
 Парный турнир —  Мартин Дамм /  Радек Штепанек

Общая информация

Соревнования

Одиночный турнир 
  Арно Клеман обыграл  Марио Анчича со счётом 6-4, 6-2.
 Клеман выиграл 1-й одиночный титул и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Анчич сыграл 2-й одиночный финал и 6-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Р. Надаль
| RD1-score01-1=4
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=7
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= О. Рохус
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3=5
| RD1-seed03=WC
| RD1-team03= Ж. Симон
| RD1-score03-1=4
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=6
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Я. Ниеминен
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=3
| RD1-score04-3=2
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= П.-А. Матьё
| RD1-score05-1=5
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=6
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= Ж. Энель
| RD1-score06-1=7
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3=4
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Т. Бердых
| RD1-score07-1=5
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=7
| RD1-team08= Р. Штепанек
| RD1-score08-1=7
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 
| RD1-seed09=4
| RD1-team09= Т. Юханссон
| RD1-score09-1=4
| RD1-score09-2=63
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Ф. Санторо
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=7
| RD1-score10-3= 
| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= Н. Томанн
| RD1-score11-1=3
| RD1-score11-2=2
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= Г. Руседски
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Ю. Мельцер
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=63
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Ф. Вердаско
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=7
| RD1-score14-3= 
| RD1-seed15=WC
| RD1-team15= А. Клеман
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3=6
| RD1-seed16=5
| RD1-team16= Р. Гаске
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=4
| RD1-score16-3=0

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= Р. Надаль
| RD2-score01-1=7
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02=WC
| RD2-team02= Ж. Симон
| RD2-score02-1=5
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03= 
| RD2-team03= П.-А. Матьё
| RD2-score03-1=7
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=7
| RD2-team04= Р. Штепанек
| RD2-score04-1=60
| RD2-score04-2=3
| RD2-score04-3= 
| RD2-seed05= 
| RD2-team05= Ф. Санторо
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= Г. Руседски
| RD2-score06-1=3
| RD2-score06-2=2
| RD2-score06-3= 
| RD2-seed07= 
| RD2-team07= Ф. Вердаско
| RD2-score07-1=65
| RD2-score07-2=3
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=WC
| RD2-team08= А. Клеман
| RD2-score08-1=7
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= Р. Надаль
| RD3-score01-1=7
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= П.-А. Матьё
| RD3-score02-1=5
| RD3-score02-2=4
| RD3-score02-3= 
| RD3-seed03= 
| RD3-team03= Ф. Санторо
| RD3-score03-1=5
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3=65
| RD3-seed04=WC
| RD3-team04= А. Клеман
| RD3-score04-1=7
| RD3-score04-2=4
| RD3-score04-3=7

| RD4-seed01=1
| RD4-team01= Р. Надаль
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=3
| RD4-score01-3=5
| RD4-seed02=WC
| RD4-team02= А. Клеман
| RD4-score02-1=2
| RD4-score02-2=6
| RD4-score02-3=7
}}

 Секция 2 

 Финал 

 Парный турнир 
  Мартин Дамм /  Радек Штепанек''' обыграли  Даниэля Нестора /  Марка Ноулза со счётом 6-2, 6-7(4), [10-3].
 Дамм выиграл 1-й парный титул в сезоне и 32-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Штепанек выиграл 1-й парный титул в сезоне и 12-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Буш-дю-Рона

 ATP Тур 2006
 Международная серия ATP

Ссылки 
 Официальный сайт  
 

Франция
Теннис
Февраль 2006 года
2006